I Campionati del mondo di triathlon del 2003 (XV edizione) si sono tenuti a Queenstown, Nuova Zelanda in data 12 giugno 2003.

Tra gli uomini ha vinto per la seconda volta l'australiano Peter Robertson, mentre la gara femminile è andata alla sua connazionale Emma Snowsill. La gara Under 23 è andata allo spagnolo Javier Gómez e all'australiana Nikki Egyed.

La gara junior ha visto trionfare per la seconda volta consecutiva il neozelandese Terenzo Bozzone, mentre tra le donne ha vinto l'australiana Felicity Abram.

Il titolo di Campione del mondo di triathlon della categoria under 23 è andato allo spagnolo Javier Gómez. Tra le donne si è aggiudicata il titolo di Campionessa del mondo di triathlon della categoria under 23 l'australiana Nikki Egyed.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati del mondo di triathlon
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2003
Triathlon ai Giochi panamericani
Giochi panamericani di triathlon del 2003

Triathlon nel 2003
Campionati mondiali di triathlon